BPE steht für:
 Ball Packaging Europe, Hersteller von Getränkedosen
 Banco Popular Español, spanische Bank
 Benign Prostate Enlargement, gutartige Prostatavergrößerung, siehe Benigne Prostatahyperplasie
 Berliner Parkeisenbahn, schmalspurige ehemalige Pioniereisenbahn
 Biblioteca Pública de Évora, Bibliothek in Évora, Portugal
 Bisphenol E, Rohstoff für die technische Herstellung bestimmter Kunststoffe
 Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener, deutsche Lobbyorganisation für Patienten
 Buque de Proyección Estratégica, Mehrzweckkriegsschiff, siehe Juan Carlos I (L-61)
 Bureau of Public Enterprises in Nigeria
 Bürgerbewegung Pax Europa, anti-islamischer Verein
 Transat BPE, Transatlantik-Regatta, vor 2009 Trophée BPE
 Business Process Engine, eine Software zum Modellieren und Ausführen von (betriebswirtschaftlichen) Prozessen
 .500 Black Powder Express, britisches Patronenkaliber der 1860er-Jahre für Schwarzpulver
 Qinhuangdao Beidaihe Airport (IATA-Code), Flughafen von Qinhuangdao, Provinz Hebei, Volksrepublik China

Abkürzung